Бамбу́к — может означать:

 Бамбук () — род растений подсемейства Бамбуковые ().
 Бамбук обыкновенный
 Бамбук курильский
 Счастливый бамбук
 «Бамбук» — вид коктейля.
 «Бамбук» — советский комплекс в Системе единого времени (СЕВ).
 «Объединённый бамбук» — преступное сообщество Тайваня.

Топоним 
 Бамбук — страна в Сенегамбии.
 Бамбук — горный хребет в западном Мали.
 Бамбук — традиционное название для территорий в восточном Сенегале и западном Мали.

См. также 

 «» — картина на шёлке, созданная китайским художником Цуй Бо в конце XI века.
 «Зяблики и бамбук» — картина императора Хуэйцзуна.
 Бамбуки
 Бамбуко